

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Contea di Woodson – contea del Kansas
 Woodson – census-designated place della Contea di Pulaski, Arkansas
 Woodson – villaggio della Contea di Morgan, Illinois
 Woodson – città della Contea di Throckmorton, Texas

Musica 
 Woodson – album dei The Get Up Kids del 1997

Persone 
 Charles Woodson (1976) – ex giocatore di football americano statunitense
 Darren Woodson (1969) – ex giocatore di football americano statunitense 
 Jacqueline Woodson (1963) – scrittrice statunitense 
 Rod Woodson (1965) – ex giocatore di football americano statunitense
 Mike Woodson (1958) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense